U-57 — малая подводная лодка типа IIC, времён Второй мировой войны. Заказ на постройку был отдан 17 июня 1937 года. Лодка была заложена на верфи судостроительной компании , Киль 14 сентября 1937 года под заводским номером 256. Спущена на воду 3 сентября 1938 года. 29 декабря 1938 года принята на вооружение и, под командованием обер-лейтенанта цур зее Клауса Корта вошла в состав 5-й флотилии.

История службы 
Совершила 11 боевых походов, потопила 13 судов (48 053 брт), 1 вспомогательное военное судно (8 240 брт), повредила 2 судна (20 594 брт).

Судьба 
3 сентября 1940 года U-57 в районе с координатами  столкнулась с норвежским пароходом «Рона» и затонула. 6 членов экипажа погибли, 19 спаслись. Впоследствии лодка была поднята и 11 января 1941 года снова введена в строй. Использовалась как учебная в составе 22-й и 19-й флотилий. 3 мая 1945 года затоплена экипажем в порту города Киль.

Командиры 
 29 декабря 1938 года — 4 июня 1940 года — обер-лейтенант цур зее (с 1 ноября 1939 года капитан-лейтенант) Клаус Корт () (Кавалер Рыцарского Железного креста)
 5 июня 1940 года — 15 сентября 1940 года — обер-лейтенант цур зее Эрих Топп () (Кавалер Рыцарского Железного креста)
 11 января 1941 года — 16 мая 1943 года — обер-лейтенант цур зее Вильгельм Эйзеле ()
 17 мая 1943 года — 31 июля 1944 года — лейтенант цур зее (с 1 октября 1943 года обер-лейтенант цур зее) Вальтер Ценкер ()
 1 августа 1944 года — 3 мая 1945 года — лейтенант цур зее (с 1 января 1945 года обер-лейтенант цур зее) Петер Кюль ()

Флотилии 
 29 декабря 1938 года — 31 декабря 1939 года — 5-я флотилия (учебная)
 1 января 1940 года — 3 сентября 1940 года — 1-я флотилия (боевая служба)
 11 января 1941 года — 30 июня 1944 года — 22-я флотилия (учебная)
 1 июля 1944 года — 3 мая 1945 года — 19-я флотилия (учебная)

Потопленные суда

Примечания

Ссылки 
 U-57 на Uboat.net